Der Begriff Fluchen bezeichnet:
 das Aussprechen oder Auferlegen eines schlechten Zaubers, siehe Fluch
 eine Form verbaler Aggression, siehe Schimpfen
 das Verwenden unschöner Worte, als sozialer Kontakt wie als Aggressionsabbau ins Leere gesprochen, siehe Vulgärsprache

Siehe auch: